Cabezuelas puede referirse a:

Cabezuelas,  despoblado en San Cristóbal de Segovia, provincia de Segovia, España;
Globularia vulgaris, el nombre común de una planta; 
Mantisalca salmantica, el nombre común de una planta.